Samaria – regione montuosa del Medio Oriente 
Samaria – frazione di Aidussina
Samaria – antica capitale del Regno d'Israele